

Personnalités 
 Bonita Friedericy (née en 1961) : actrice américaine ;
 Bonita Granville (1923-1988) : actrice américaine.

Toponymie

États-Unis 
 Bonita (Californie) : ville de Californie dans le comté de San Diego ;
  : ville de Californie dans le-  comté de Madera ;
 Bonita (Comté d'Autauga) : ville d'Alabama ;
  : ville du Kansas ;
 Bonita (Louisiane) : ville de Louisiane ;
  : ville du Wisconsin ;
  : des chutes dans la forêt nationale du comté de San Bernardino, en Californie ;
 , une ville de Floride.

Arts 
 Bonita of El Cajon : film américain sorti en 1911 ;
  : une chanson de Madonna parue en 1987 ;
 Bonita Applebum : chanson hip-hop de 1990 sur l'album  du groupe .

Autres 
 Bonita BPM : une solution  de gestion de processus métier ;
 Bonitasaura : un dinosaure ;
 Le nom  est porté par plusieurs navires de la marine des États-Unis.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme